Amerikai Egyesült Államok
 Hanover, Connecticut
 Hanover, Észak-Dakota
 Hanover, Illinois
 Hanover, Indiana
 Hanover, Kansas
 Hanover, Maine
 Hanover, Maryland
 Hanover, Massachusetts
 Hanover, Michigan
 Hanover, Minnesota
 Hanover, New Hampshire
 Hanover, New York állam
 Hanover, Ohio
 Hanover, Pennsylvania
 Hanover, Új-Mexikó
 Hanover avagy Hanover Courthouse, Virginia
 Hanover megye, Virginia
 Hanover, Wisconsin
 East Hanover Township, New Jersey
 North Hanover Township, New Jersey

Chile
 Hanover-sziget a Csendes-óceánban

Dél-afrikai Köztársaság
 Hanover, Észak-Fokföld tartomány

Egyesült Királyság
 Hanover, Brighton egyik városrésze

Jamaica
 Hanover járás, Cornwall megye

Kanada
 Hanover, Manitoba
 Hanover, Ontario

Egyebek
 hanoveri csata, az amerikai polgárháború egyik ütközete 1863. június 30-án a pennsylvaniai Hanoverben
 Hanover hajó, 1763-ban hajótörést szenvedett a cornwalli Perranporth közelében